Sezon (1992) był 1. sezonem o mistrzostwo Armenii w piłce nożnej. Do rozgrywek przystąpiły 24 zespoły. W pierwszej rundzie zespoły zostały podzielone na dwie grupy. 6 najlepszych drużyn z każdej grupy zagrało w drugiej fazie w grupie mistrzowskiej. Pozostałe zespoły zagrały w grupie spadkowej. Mistrzem Armenii została drużyna Szirak Giumri. Tytuł króla strzelców zdobył Wage Dżagmurjan, który w barwach klubu Ararat Erywań strzelił 38 goli.

1. runda

Grupa 1

Grupa 2

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Armenia – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Armenia w XX wieku
1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii